Ив Шеминад (; род. 18 июля 1977 года в Невшателе) более известный под псевдонимом Ив Ларок ― швейцарский диджей и музыкальный продюсер. Наиболее известен своим синглом «Rise Up», который стал популярным клубным треком по всей Европе и Южной Африке. Он достиг 13-го места в UK Singles Chart.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Другие синглы 
 2004 : "Aiaka" (12") (Outrage)
 2005 : "Yves Larock EP" (12" EP) (Map Dark)
 2005 : "Red Dragon" (12") (Royal Flush Records)
 2006 : "Losing Track of Time" with JD Davis (Mconvene)
 2006 : "Something on Your Mind" with Discokidz (Unlimited Sounds)
 2008 : "2008 Summer EP" (EP) (D:vision Records)
 2010 : "Don't Turn Back" (D:vision Records)
 2010 : "Respect" with Jaba (D:vision Records)
 2010 : "Girl" (Remixes) with Tony Sylla vs. Tara McDonald (X-Energy Records)
 2011 : "Milky Way" feat. Trisha (X-Energy Records)
 2011 : "Million Miles" (Promo) (Universal Music)
 2011 : "Running Man" with Jesus Luz feat. Liliana Almeida (Millia Records)
 2011 : "If You're Lonely" with Cruzaders (Millia Records)
 2011 : "The Zoo" (Millia Records)
 2011 : "Viva Las Vegas" with Tony Sylla (Ego Music)
 2011 : "Pan! Pan!" with Tony Sylla (Millia Records)
 2012 : "Friday Is Dark / Tape" (Millia Records)
 2012 : "Surrounded" with TonyT
 2013 : "A Little - Carousel" (EP) (Millia Records)
 2013 : "Needed to Know" (Millia Records)

Ремиксы 
 2002 : Dirty Rockerz - Let's Get Mad (Yves Larock Remix)
 2005 : Dub Deluxe - Sex on Sax (Yves Larock 'n' Yann Remix)
 2005 : Yves Cheminade (alias Yves Larock) - Vibenight (Yves Larock & Ludovic B Mix)
 2006 : Major Boys vs. Kim Wilde - Friday Night Kids (Yves Larock Remix)
 2006 : Tune Brothers - Serenata (Yves Larock 'n' Yann Remix)
 2008 : Sunchasers - The Real Thing (Yves LaRock Remix)
 2008 : JD Davis - Thrill Factor (World Cup 2008) (Yves Larock Dub Mix)
 2009 : Cruzaders featuring Terri B - One Nation (Yves Larock Remix)
 2009 : Rico Bernasconi - Hit the Dust (Yves Larock Remix)
 2009 : Subdelux - Paparazzi (Yves Larock Club Edit)
 2010 : Akcent - That's My Name (Yves Larock Radio Edit)
 2010 : Guru Josh & Igor Blaska - Eternity (Yves Larock Remix)
 2012 : House Republic - Nuggetz (Yves Larock Remix)
 2013 : NERVO & Ivan Gough ft. Beverley Knight - Not Taking This No More (Yves Larock Remix)

Примечания

Ссылки 
 Official Artist Site
 Ministry of Sound record label page

Диджеи Швейцарии
Диджеи по алфавиту
Музыкальные продюсеры Швейцарии